Cornelis Visser (bestuurder)
Cornelis Visser (biljarter)